Putkovo kan syfta på:

Geografi

Ryssland 
Putkovo, Leningrad oblast – en by nära den finska gränsen i Leningrad oblast
Putkovo, Rjazanskij – en by i distriktet Rjazanskij, sydost om Rjazan i Rjazan oblast
Putkovo, Rybnovskij → en by i distriktet Rybnovskij, nordost om Rjazan i Rjazan oblast
Putkovo, Vologda oblast – en by i distriktet Samsonovskaja i Vologda oblast

Se även
 Pulkovo (olika betydelser)